parcelacja – podział gruntów na mniejsze działki

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 44, w tym 2 podstawowe

Części wsi występujące tylko w bazie PRNG 
 Parcelacja – część wsi Stabrów w woj. lubelskim w pow. zamojskim, w gminie Sitno
 Parcelacja – przysiółek wsi  Ostrów w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Proszowice
 Parcelacja – część wsi Rączyna w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Kańczuga
 Parcelacja – część wsi Morawiany w woj. świętokrzyskimw pow. kazimierskim, w gminie Bejsce

Zobacz też